Штрассер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Штрассер, Грегор (1892—1934) — один из основателей и лидеров НСДАП, убитый во время Ночи длинных ножей.
  — американский контр-адмирал.
 Штрассер, Жефф (род. 1974) — люксембургский футболист, защитник.
 Штрассер, Отто (1897—1974) — один из лидеров левого крыла нацистской партии в 1920-е гг., брат Грегора Штрассера.
 Штрассер, Петер — командир Германского императорского флота дирижаблей во время Первой мировой войны.
 
 Штрассер (Страссер), Тереза (род. 1970) — американская актриса, писательница, кинопродюсер, телеведущая.
  — американский писатель.
  — швейцарская пловчиха.
 Штрассер, Эрика (1934—2019) — австрийская метательница копья.

См. также 
 Страссер